Die Tashkent Open 2008 waren ein Damentennisturnier in der usbekischen Stadt Taschkent. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier IV war Teil der WTA Tour 2008 und fand vom 29. September bis 5. Oktober 2008 statt.

Das Finale im Einzel gewann Sorana Cîrstea gegen Sabine Lisicki mit 6:2, 4:6 und 7:64. Im Doppel besiegte die Paarung Ioana Raluca Olaru / Olha Sawtschuk im Endspiel Nina Brattschikowa und Kathrin Wörle mit 5:7, 7:5 und 10:7.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Taschkent